Kranwagen bezeichnet:
 Schienendrehkran, ein Eisenbahnfahrzeug 
 Kranfahrzeug, ein Straßenfahrzeug